

Persone
 Charles Tannen – attore statunitense
 William Tannen – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 William Tannen – attore statunitense

Altro
 Biff Tannen – antagonista principale dei primi film di Ritorno al futuro